Återtåget kan syfta på:

 Återtåget (roman) – en historisk roman från 1981 av Olov Svedelid om Karl XII.
 Återtåget '96! – den svenska popgruppen Gyllene Tiders turné i Sverige i juli-augusti 1996
 Återtåget Live! – ett album från 1997 av den svenska popgruppen Gyllene Tider